Antonio Landi (1506-1569), scrittore e mercante italiano
Antonio Landi (1725-1783), poeta, letterato e drammaturgo italiano